Strampe steht für:
 
 den deutschen Schiedsrichter Hartmut Strampe
 in Süddeutschland mundartlich für eine Straßenbahn